Der Name Dalhousie bezeichnet:

 folgende Personen:
James Andrew Broun-Ramsay, 1. Marquess of Dalhousie (1812–1860), Generalgouverneur von Britisch-Indien
George Ramsay, 9. Earl of Dalhousie (1770–1838), von 1820 bis 1828 Generalgouverneur von Britisch-Nordamerika

 folgende Adelstitel:
Earl of Dalhousie, in the County of Midlothian, ist ein britischer erblicher Adelstitel, der in der Peerage of Scotland verliehen wurde

 folgende geographische Orte:
Dalhousie (Indien), eine Stadt im indischen Bundesstaat Himachal Pradesh
Dalhousie Springs, Gebiet im Witjira-Nationalpark im Westen der Simpsonwüste, Australien
Dalhousie (New Brunswick), eine kleine Stadt in der kanadischen Provinz New Brunswick

folgende Organisationen, Firmen und Produkte:
Dalhousie (Automarke), eine britische Automobilmarke (1906–1910)
Dalhousie Gazette, Studentenzeitung der Dalhousie University in Halifax (Kanada)
Dalhousie University, staatliche Universität in Halifax